Międzychód est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Międzychód, dans le powiat de Międzychód ;
 de la ville de Międzychód, chef-lieu de cette gmina et du powiat de Międzychód ;
 du village de Międzychód, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Międzychód.